JPO steht für
 Japan Patent Office, siehe: Tokkyo-chō
Junge Philharmonie Osnabrück 

Abkürzung